Уэйн Блэк / Кевин Ульетт — победители турнира.

Посев 

  Боб Брайан /  Майк Брайан (Полуфинал)
  Махеш Бхупати /  Максим Мирный (Второй раунд)
  Йонас Бьоркман /  Тодд Вудбридж (Финал)
  Фабрис Санторо /  Пол Хенли (Четвертьфинал)
  Даниэль Нестор /  Марк Ноулз (Полуфинал)
  Мартин Дамм /  Цирил Сук (Четвертьфинал)
  Леандер Паес /  Давид Рикл (Четвертьфинал)
 ' Уэйн Блэк /  Кевин Ульетт (Титул)

Ход турнира

Финал

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 Сетка турнира 

NASDAQ-100 Open 2004